Call of Duty může být:
 Call of Duty – videoherní FPS série od společnosti Activision
 Call of Duty (hra) – první díl videoherní FPS série
 Call of Duty (kniha) – memoáry amerického vojáka Lynna Comptona
 The Call of Duty – komiksová série vydavatelství Marvel Comics z let 2002–2003